Коптєв Іван — російський повіту, власник села Новоторецьке Бахмутського повіту.

Біографія 
Свою кар'єру Іван почав зі служби в Російській імператорській армії, в якій отримав звання шабс ротмістра.

У Бахмутському повіті йому належала пустку Торська 7317 десятин з селом Оленівка. У 1841 році селяни цього села звернулися до поміщику Мерцалова, а той, у свою чергу, до Бахмутського земському справника з скаргами на свого сусіда. В ході «службового розслідування» було встановлено, що поміщик Іван Коптєв, «звертаючись до пияцтва», збирав у себе в панському будинку селянських молодих дівок і жінок, «розпивав з ними горілку», змушував їх «співати пісні, танцювати », а сам при цьому грав на фортепіано.

По закінченню розпивання змушував вподобану йому «дівку» або «селянську бабу »залишитися у нього на ніч,« насильно схиляв їх до перелюбства ». У рапорті повітового стряпчого І. Твердохлебова в Департамент Міністерства Юстиції від 7 листопада 1841 року було вказано і перелік «подвигів» поміщика Коптєва - 10 селянських дівчат і 30 жінок.

Джерела 
 Регіональне історико — краєзнавче товариство «Спадщина». ДОБРЕ ПОЛЕ Історико — краєзнавчий альманах ВИПУСК № 1 М. Краматорськ 2016 рік.

Примітки 

Російські поміщики
Поміщики Покровського району (Донецька область)